Лейф Эрленд Йоханнессен (; 14 апреля 1980, Осло) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2002).

В составе сборной Норвегии участник 6-и Олимпиад (2000—2008, 2014) и 3-х командных чемпионатов Европы (2005, 2009—2011).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Норвегии